Nesselrath ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Nesselrath (* 1952), deutscher Kunsthistoriker
 Balbina Bäbler-Nesselrath (* 1967), Schweizer Archäologin
 Heinz Nesselrath, deutscher Regisseur und Künstler
 Heinz-Günther Nesselrath (* 1957), deutscher Altphilologe
 Jan Nesselrath (* 1972), Bürgermeister von Meinerzhagen

Nesselrath ist der Name folgender Orte:

 Nesselrath (Leichlingen), eine Ortschaft in Leichlingen, Nordrhein-Westfalen
 Haus Nesselrath (auch Haus Nesselrode), eine Burg in Leichlingen, Nordrhein-Westfalen, Stammsitz der Adelsfamilie von Nesselrode

Siehe auch: 
 Nesselrode